El Jorda Avesta (en persa moderno, del pahlavi, Xwurdag Abestâg, "Pequeño Avesta" o "Breve Avesta") es la quinta de las partes que componen la escritura sagrada del zoroastrismo, el Avesta. 

El Jorda Avesta se puede describir en términos de su función como un libro de oraciones, una especie de breviario de uso general, para los laicos. El texto contiene, en particular, las diversas plegarias que han de ser realizadas de acuerdo con la división de la religión zoroástrica del día en cinco momentos litúrgicos (en persa moderno y pahlavi: "gah"), a saber: mañana, mediodía, atardecer, medianoche y noche.

Los textos, a lo largo de la larga historia de la religión zoroástrica han sufrido diversos cambios, modificaciones y adiciones, por lo que pueden encontrarse libros, a menudo, con contenidos parcialmente diferentes. Contiene una selección una selección de versos de las otras partes o colecciones del Avesta, así como tres subcolecciones que no aparecen en ningún otro sitio. 

El Jorda Avesta está dividido en 4 secciones: 
 1. Cinco capítulos introductorios, acompañados por extractos de diferentes partes del Yasna.
 2. Cinco Niyayishns (en nuevo persa, Niyâyešs, en pahlavi, Niyâyišn, "alabanzas" o "plegarias"), dirigida a:
 El sol (Hvare-xšaeta)
 Mithra 
 La luna (Mâvangh)
 Las aguas (Ardvisura Anahita)
 El fuego (Atar) 
En lo principal, los textos se solapan con los de los Yashts. El Niyayishn del fuego deriva del Yasna 62.
 3. Cinco Gahs ("momentos del día"), dirigido a las cinco divisiones del día para orar.
 4. Cuatro Afrinagans ("bendiciones"), que debían recitarse cada uno en determinadas ocasiones:
 En honor de los difuntos
 En los cinco días epagómenos que terminan el año
 En las seis fiestas estacionales
 En el comienzo y el final del verano.

Véase también 
 Mitología persa

Bibliografía 
 Encyclopaedia of Ancient Iran. Hashem-e Razi, Teheran, Sokhan, 2002.
 A Concise Pahlavi Dictionary. D. N. MacKenzie. Routledge Curzon, 2005.

Enlaces externos 
 KHORDEH AVESTA. (En inglés) En persiandna.com. Consultado el 11 de junio de 2013.

Avesta
Oraciones